Public Eye o The Public Eye può significare:

Cinema 
Detective privato... anche troppo (Follow Me! o The Public Eye in USA) – film del 1972 diretto da Carol Reed
Occhio indiscreto (The Public Eye) – film del 1992 diretto da Howard Franklin

Teatro 
L'occhio pubblico (The Public Eye) – lavoro teatrale del 1962 di Peter Shaffer

Televisione 
Investigatore offresi (Public Eye) – serie televisiva britannica (1965-1975)
The Public Eye – serie televisiva canadese (1965-1969)
Il complotto (The Public Eye) – episodio della serie televisiva Dollhouse (2009)

Altro 
Public Eye – organizzazione svizzera di sviluppo solidale orientato alla sostenibilità, fondata nel 1968
Public Eye on Davos – premio assegnato dall'organizzazione svizzera dal 2005 al 2015
The Public Eye – periodico statunitense fondato nel 1977 dalla Political Research Associates
Public Eye Network – gruppo investigativo statunitense fondato negli anni '70